Un fagot (du latin fasciculus, « petit faisceau », qui a donné aussi , fascine et fasces) est un faisceau de menu bois, de branchages.

Personnalité 

Jean-Baptiste Fagot, né le 1er janvier 1831 à Mazerny dans les Ardennes, décédé à la Haute-Maison, prés Mazerny, le  est un ancien député des Ardennes
Eugène Fagot est un homme politique français né le  à Saulces-Monclin (Ardennes) et décédé le  à Châlons-sur-Marne (Marne)
Alban Fagot, né le  au Fontanil-Cornillon et mort le , est un homme politique français.
Véronique Fagot est une femme française élue Miss Poitou 1976, puis Miss France 1977.
Anne Fagot-Largeault, née le  à Paris est une philosophe et psychiatre française.

Autres 

 Fagot est en aéronautique militaire le nom de code OTAN du Mikoyan-Gourevitch MiG-15. Chasseur/Intercepteur à réaction utilisé par les pays du bloc communiste, notamment durant la guerre de Corée.
 Fagot est dans le domaine militaire le nom russe du missile antichar AT-4 Spigot.

Expressions 

 La locution vin de derrière les fagots fait référence au meilleur vin, vieilli à la cave.
 L'expression sentir le fagot signifie être suspecté d'hérésie, parce que l'on condamnait autrefois les hérétiques au supplice du feu.

Notes et références 

Homonymie de patronyme